Amadeus I van Savoye, graaf 1047-1051
Amadeus II van Savoye, graaf 1078-1080
Amadeus III van Savoye, graaf 1103-1148
Amadeus IV van Savoye, graaf 1233-1253
Amadeus V van Savoye, graaf 1285-1323
Amadeus VI van Savoye, graaf 1343-1383
Amadeus VII van Savoye, graaf 1383-1391
Amadeus VIII van Savoye, graaf en 1e hertog 1391-1416, alsook tegenpaus Felix V
Amadeus IX van Savoye, 3e hertog 1465-1472
Amadeus van Savoye (1363-1402), prins van Achaia en Piëmont
Amadeus van Savoie of van Piëmont (1412-1431)
Amadeus van Savoie-Aosta, 1e hertog van Aosta 1845-1890, ook koning van Spanje
Amadeus van Savoie-Aosta, 3e hertog van Aosta 1898-1942
Amadeus van Savoye (1943-2021), 5e hertog van Aosta

alsook naar de volgende bisschoppen
 Amadeus III van Savoie-Maurienne, bisschop van Saint-Jean-de-Maurienne 1235-1255
 Amadeus V van Savoie-Achaïa-Maurienne, bisschop van Saint-Jean-de-Maurienne 1349-1376